Закапоастла има више значења:

 Општина Закапоастла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закапоастла (Закапоастла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику